76-я стрелковая дивизия (76 сд) — воинское формирование (соединение, стрелковая дивизия) РККА в Великой Отечественной войне.

Дивизия участвовала в боевых действиях 12.07.1943 - 23.07.1943, 01.08.1943 - 27.01.1944, 10.03.1944 - 09.05.1945.

Сокращённое наименование — 76 сд

История 
Дивизия формировалась в марте-апреле 1943 года в районе Тулы (МВО) на базе 87-й стрелковой бригады (Приказ Ставки № 46081 от 20.03.1943)

15 июля 1943 года дивизия была включена в состав 21-й армии Западного фронта и участвовала в Ельнинско-Дорогобужской наступательной операции. 31 августа 1943 года ей, как отличившейся в боях при освобождении города Ельня, было присвоено наименование «Ельнинская»

В сентябре 1943 года дивизия участвует в боях на территории Смоленской области. С 15 октября по 2 ноября 1943 года она находилась в резерве 68-й армии, затем в составе 33-й и 5-й армий Западного фронта вела бои на оршанском направлении. В начале декабря она перешла в подчинение 10-й армии и совершила марш к Могилеву, затем вела бои по освобождению населенных пунктов Могилевской области. С 27 января по 10 марта 1944 года дивизия находилась на доформировании в Бологоевском районе Калининской области, затем была включена в 47-ю армию 2-го Белорусского фронта и участвовала в Полесской наступательной операции (с 5 апреля — в составе Белорусского, а с 16 апреля — 1-го Белорусского фронтов). В ходе Белорусской наступательной операции в июне — июле 1944 года дивизия отличилась в боях за освобождение города Ковель, за что была награждена орденом Красного Знамени .

С июля 1944 года дивизия  участвовала в Люблин-Брестской наступательной операции, в освобождении восточных районов Польши. В середине сентября части дивизии прикрывали с севера войска, ведущие бои за предместье Варшавы — крепость Прага. За эти бои дивизия была награждена орденом Суворова 2-й ст. На заключительном этапе  дивизия принимала участие в Висло-Одерской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. Приказом ВГК от 19 февраля 1945 года за отличия в боях при освобождении Варшавы ей было присвоено наименование «Варшавская».

Полное название 
76-я Ельнинско-Варшавская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия

Состав и награды 
 93-й стрелковый Померанский Краснозаменный полк
  (5 апреля 1945 года- за овладение городами Дейч-Кроне и Меркиш-Фридлянд)
 207-й стрелковый орденов Суворова и Кутузова полк
  (5 апреля 1945 года- за овладение городами Дейч-Кроне и Меркиш-Фридлянд)
 216-й стрелковый ордена Суворова и Кутузова полк
  (26 апреля 1945 года- за прорыв обороны немцев восточнее города Штарград и овладении городами Бервальде, Темпельбург, Фалькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайенвальде, Шифельбайн, Регенвальде и Керлин)
  (5 апреля 1945 года- за овладение городами Дейч-Кроне и Меркиш-Фридлянд)
 80-й артиллерийский Краснозаменный полк
  (5 апреля 1945 года- за овладение городами Дейч-Кроне и Меркиш-Фридлянд)
 100-й отдельный истребительно-противотанковый ордена Александра Невского дивизион
  (28 мая 1945 года- за овладение городами Ратенов, Шпандау, Потсдам)
 95-й отдельный сапёрный ордена Красной Звезды батальон
  (28 мая 1945 года- за овладение городами Ратенов, Шпандау, Потсдам)
 230-й отдельный ордена Красной Звезды батальон связи (666-я отдельная рота связи)
  (28 мая 1945 года- за овладение городами Ратенов, Шпандау, Потсдам)
 36-я отдельная разведывательная рота
 150-й отдельный медико-санитарный батальон
 5 -я отдельная рота химической защиты
 148-я автотранспортная рота
 133-я полевая хлебопекарня
 123-й дивизионный ветеринарный лазарет
 1732-я полевая почтовая станция
 1690-я полевая касса Государственного банка.

Подчинение

Командование

Командиры 
 Бабаян, Амаяк Григорьевич (01.04.1943 - 18.09.1943), полковник; 
 Выдриган, Захарий Петрович (19.09.1943 - 13.07.1944), полковник; 
 Гервасиев, Андрей Никитич (14.07.1944 - ??.06.1945), полковник

Заместители командира  
 ...

Начальники штаба 
 ...

Награды и наименования 

Личному составу 76-й стрелковой Ельнинско-Варшавской Краснознамённой ордена Суворова дивизии было объявлено девять благодарностей в приказах Верховного Главнокомандующего:
 За овладение оперативно важным, крупным узлом дорог и важнейшим опорным пунктом обороны смоленского направления — городом Ельня. 31 августа 1943 года № 6.
 За овладение важным опорным пунктом обороны немцев и крупным железнодорожным узлом — городом Ковель. 6 июля 1944 года. № 131.
 За овладение крепостью Прага — предместьем Варшавы и важным опорным пунктом обороны немцев на восточном берегу Вислы. 14 сентября 1944 года № 187.
 За овладение городами Дейч-Кроне и Меркиш-Фридлянд — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании. 11 февраля 1945 года. № 274.
 За овладение городами Бервальде, Темпельбург, Фалькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайенвальде, Шифельбайн, Регенвальде и Керлин — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании. 4 марта 1945 года. № 288.
 За овладение городом Альтдамм и ликвидацию сильно укрепленного плацдарма немцев на правом берегу реки Одер восточнее Штеттина. 20 марта 1945 года. № 304.
 За полное окружение Берлина и овладение городами Науен, Эльшталь, Рорбек, Марквардт. 25 апреля 1945 года. № 342.
 За овладение городами Ратенов, Шпандау, Потсдам — важными узлами дорог и мощными опорными пунктами обороны немцев в Центральной Германии. 27 апреля 1945 года. № 347.
 За овладение столицей Германии городом Берлин — центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии. 2 мая 1945 года. № 359.

Отличившиеся воины дивизии

Известные люди служившие в дивизии 
 Тодоровский, Пётр Ефимович — В 1944-1945 гг. служил командиром миномётного взвода во 2-м стрелковом батальоне 93-го стрелкового полка. Впоследствии  советский и российский кинооператор, режиссёр, сценарист и композитор. Народный артист РСФСР.
 Казакевич, Эммануил Генрихович - советский писатель. Служил начальником разведотдела дивизии.

Память

Примечания

Литература

Ссылки 
  Сведения об упоминаниях 76 стрелковой дивизии в справочнике Генерального штаба ВС СССР «Боевой состав Советской Армии»
 76-я Краснознаменная Ельнинско-Варшавская стрелковая дивизия
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Западный фронт (Великая Отечественная война)
1-й Белорусский фронт
2-й Белорусский фронт
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году